L'Open de Tchécoslovaquie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Bratislava du 23 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Renáta Tomanová.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Renáta Tomanová.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bratislava
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Slovaquie
1973 en Tchécoslovaquie
Sport en juillet 1973